Copa Libertadores 2012 var 2012 års säsong av Copa Libertadores och spelades från januari till juli 2012. I turneringen deltog lag från de tio medlemsländerna av CONMEBOL samt tre lag från Mexiko. Länderna från CONMEBOL fick generellt tre platser vardera tilldelade sig, förutom Argentina och Brasilien som fått fem platser. Dessutom blev de regerande mästarna direkt kvalificerade, i det här fallet Santos från Brasilien. Totalt deltog 38 lag i turneringen. Det bäst placerade icke-mexikanska laget fick sedan deltaga i Världsmästerskapet i fotboll för klubblag 2012.

Deltagande lag

Första omgången 

I den första omgången går alla sämst rankade lag i varje land in, ett från varje land förutom Brasilien där de två sämst rankade går in i den första omgången. Detta innebär tolv lag och sex dubbelmöten. Den första matchen spelades mellan 24 och 26 januari och den andra matchen mellan 31 januari och 2 februari. Vinnarna går vidare till gruppspel.

Andra omgången

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel 

I utslagsspelet delades de sexton kvalificerade lagen in i två olika rankingsgrupper - en för gruppettor och en för grupptvåor. Det bästa laget i rankinggruppen för gruppettor möter det sämsta i gruppen för grupptvåor i åttondelsfinalen, det nästa bästa möter det näst sämsta och så vidare i samma ordning.

Slutspelsträd

Åttondelsfinaler

Kvartsfinaler

Semifinaler

Final

Se även 
Copa Sudamericana 2012

Copa Libertadores 2012
Fotbollssäsongen 2012
2012 i Sydamerika